Carbonara — receita tradicional italiana

Geografia da Itália 
 Carbonara Scrivia — comuna da província de Alexandria, região Piemonte
 Carbonara al Ticino — comuna da província de Pavia, região Lombardia
 Carbonara di Po — comuna da província de Mântua, região Lombardia
 Carbonara di Nola — comuna da província de Nápoles, região Campânia

Desambiguações de topônimos